Кэ́ти Мориа́рти (; род. ) — американская актриса.

Биография 
Родилась в Бронксе в семье ирландских иммигрантов. На киноэкранах дебютировала в 1980 году в биографической драме «Бешеный бык», где сыграла жену персонажа Роберта Де Ниро. Первая роль в кино стала для неё звёздной, принеся ей номинацию на премию Американской киноакадемии как лучшей актрисе второго плана. В дальнейшем актриса продолжила карьеру как в кино, так и на телевидении, появившись в фильмах «Беспокойные соседи» (1981), «Авария» (1990), «Короли мамбо» (1992), «Я и ребёнок» (1993), «Успеть до полуночи: Продолжение» (1994), «Каспер» (1995) и «Анализируй то» (2002).

Личная жизнь 
С 1981 по 1988 год Кэти была замужем за Кармином Ди Анна.

С 1999 года она замужем за Джозефом Джентиле. 11 сентября 2000 года у них родилась двойня — Катерина и Джозеф. 15 ноября 2001 года Кэти родила дочь Анабеллу.

Помимо актёрской карьеры, у Кэти имеется собственный бизнес — она является совладельцем пиццерии «Mulberry Street» в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Признание и награды 
 1981 — номинация на Оскар в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Бешеный бык».
 1981 — номинация на BAFTA Awards за фильм «Бешеный бык».
 1981 — 2 номинации на Золотой глобус за фильм «Бешеный бык».

Примечания

Ссылки